Bakugan bezeichnet ein in vier Staffeln produziertes japanisches Anime und das dazugehörige Merchandise:

 Bakugan – Spieler des Schicksals (Original: Bakugan Battle Brawlers) – 2007/2008
 Bakugan Battle Brawlers: New Vestroia – (Bakugan – Spieler des Schicksals Neu Vestroia) – 2009/2010
 Bakugan: Gundalian Invaders – 2010/2011
 Bakugan: Mechtanium Surge – 2011/2012

Bakugan steht außerdem für:
 Bakugan Battle Brawlers, ein Geschicklichkeitsspiel